

Forze armate
 Kommando Spezialkräfte, reparto speciale dell'esercito tedesco
 Kommando Spezialkräfte (Svizzera), reparto speciale dell'esercito svizzero

Codici 
 KSK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Karlskoga (Svezia)
 ksk – codice ISO 639-3 della lingua kansa